skład tekstu
 DTP
 skład procentowy
 skład celny
 prawo składu
 Skład Apostolski
 skład gatunkowy
 skład społeczny
 skład ziarnowy
 składowisko śmieci
 skład pociągu
 skład handlowy